__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
20th Century Fox Filmografie listet ausgewählte Filme auf, die von 20th Century Fox produziert, vertrieben oder finanziert wurden.

Inhaltsverzeichnis

Filme

1930er

1940er

1950er

1960er

1970er

1980er

1990er

2000er

2010er

Weblinks

Einzelnachweise 

Film in den Vereinigten Staaten
Filmografie